

Сьверчин — село в гміні Топулька Радзейовського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Сьверчин — село в гміні Дробін Плоцького повіту Мазовецького воєводства